Kavango steht für:

 Kavango, ehemalige Region in Namibia
 Kavango-Ost, Region in Namibia
 Kavango-West, Region in Namibia
 Kavango (Ethnie), Ethnie in Namibia

Siehe auch:
 Kavango-Sprachen
 Okavango (Begriffsklärung)